Şamaxı (stad), stad in Azerbeidzjan
 Şamaxı (district), district van Azerbeidzjan
 Gouvernement Sjemacha, gouvernement van het keizerrijk Rusland